Кубок Греции 2006/2007 () — 65-й розыгрыш Кубка Греции по футболу.

Пятый раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на сайте rsssf.com

2006/2007
Спорт в Греции в 2006 году
Спорт в Греции в 2007 году
Греция
Греция